Сункар () — село в Уйгурском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Дардамтинского сельского округа. Находится примерно в 55 км к востоку-юго-востоку (ESE) от села Чунджа, административного центра района, на высоте 1213 метров над уровнем моря. Код КАТО — 196643400.

Население 
В 1999 году численность населения села составляла 1661 человека (850 мужчин и 811 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1720 человек (900 мужчин и 820 женщин).

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Уйгурского района